Bede bezeichnet:

 Bede, eine freiwillig geleistete Abgabe oder eine regelmäßig erhobene Steuer
 den englischen Namen des angelsächsischen Gelehrten Beda Venerabilis
 (3691) Bede, einen Asteroiden
 Bede Aircraft Corporation, einen US-amerikanischen Flugzeughersteller

Bede ist der Familienname folgender Personen:

 James Bede (1856–1942), US-amerikanischen Politiker
 Jim Bede (1933–2015), US-amerikanischen Flugzeugkonstrukteur
 Shaylyn Bede (* 1981), brasilianische Beachvolleyballspielerin
 Shelda Bede (* 1973), brasilianische Beachvolleyballspielerin